Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Astute, d'après l'adjectif anglophone  signifiant « astucieux, avisé, sagace » :
 , un sous-marin de la classe Amphion lancé en 1945, il sert pendant la Seconde Guerre mondiale mais ne prend part à aucun combat, démoli en 1970 ;
 , un sous-marin nucléaire d'attaque tête de série de la classe Astute. Commandé en 2001, lancé en 2007, entre en service en 2010.

Astute